El término burbuja aparece con diferentes sentidos en diversas áreas:

 En física, burbuja es un fenómeno de la física de superficies.
 En economía, burbuja económica designa un tipo de fenómeno especulativo inestable.
 En Ciencia de la computación se habla de un algoritmo de ordenamiento llamado método de la burbuja.